Amitermes är ett släkte av termiter. Amitermes ingår i familjen Termitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Termiter
Amitermes